Karl von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Karl I. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1713–1780), Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Karl II. (Braunschweig) (1804–1873), Herzog von Braunschweig und Schachspieler